Iron může být:

 Iron – český lihový čisticí prostředek
 Iron Maiden – britská metalová skupina
 Iron Maiden – britská rocková skupina
 Iron Butterfly – americká hudební skupina
 Ma'ale Iron – izraelské sídlo
 Operace Iron – válečná operace z doby 2. světové války probíhající na území Protektorátu Čechy a Morava
 Ejn Iron – izraelská vesnice
 Giv'ot Iron – izraelské pohoří
 Pumping Iron – dokumentární film z roku 1977
 Iron (Aisne) – francouzská obec v departementu Aisne
 Iron (album, Ensiferum) – album finské kapely Ensiferum z roku 2004
 Iron (album, Silent Stream of Godless Elegy) – album české kapely Silent Stream of Godless Elegy z roku 1996